Моніка Селеш була триразовою чинною чемпіонкою, але не брала участі через ножове поранення, якого зазнала під від глядача під час матчу на турнірі Citizen Cup 1993.

Штеффі Граф виграла титул, не віддавши жодного сету, у фіналі перемігши Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–0, 6–2. Це була четверта підряд перемога Граф на турнірах Великого шолома.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 

Жінки, одиночний розряд
1994 в австралійському спорті